Torre Jaume I,

 Estació de Jaume I, de la Línia 4 del Metro de Barcelona
 Premi Rei Jaume I de la Generalitat Valenciana
 Universitat Jaume I de Castelló
 Biografies:

 Jaume I d'Aragó o Jaume el Conqueridor (1208 - 1276), comte de Barcelona i rei d'Aragó

 Jaume I de Sicília i Sardenya o Jaume el Just, (1267 - 1327), comte de Barcelona i rei d'Aragó i Sicília
 Jaume I Appiani (~1322 - Pisa, 1398), notari pisà, actiu en l'administració d'aquella ciutat estat 
 Jaume I d'Urgell (1320 - 1347), comte d'Urgell

 Jaume I Crispo (1384 - 1418), duc de Naxos
 Jaume I Gattiluso (? - 1428), senyor de Lesbos
 Jaume I d'Escòcia (1394 - 1437), rei d'Escòcia
 Jaume I d'Anglaterra (1566 - 1625), rei d'Anglaterra i d'Escòcia